74-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 74-й меридиан восточной долготы
 74-й меридиан западной долготы

См. также 
 74-я параллель северной широты
 74-я параллель южной широты